Se denomina dron o drone a:

un vehículo aéreo no tripulado.
un vehículo aéreo de combate no tripulado.
un vehículo robótico, en general.
Drone (música), estilo de música minimalista.
Drone doom, subgénero del Doom metal.
Drone (software), una herramienta en código abierto dedicada a la Integración Continua y Entrega Continua de Software.
Un vehículo aéreo que vuela sin tripulación. Su nombre se deriva del inglés drone que en español significa "abeja macho". Existen drones de diversos tamaños y con diferentes finalidades.